Cezura je:
 stalna medbesedna meja za določenim zlogom v vseh verzih neke pesmi
 dih ali kratka pavza med izvajanjem glasbe

Primer verzne cezure: v trohejskem desetercu je cezura za 4. zlogom. Cezure ne smemo zamenjevati s pavzo, ker cezura ni pavza. V Aškerčevi pesmi Čaša nesmrtnosti je za vsakim 4. zlogov konec besede, pavze pa tam večinoma ni:
Turban pisan / diči ruso glavo,
damaščanka / mu visi ob boku.
Knjiga sveta / je pred njim odprta, -
koran čita / mladi Abduraman,
koran čita, / suro baš o smrti,
in o smrti / in življenju večnem.
Svetel dan mu / sije skozi okno,
krasno jutro / v izbo se smehlja mu,
jasno jutro, / dete vesne mlade,
ali v duši / jasno ni kalifu.

Da je cezura neobčutljiva na pavzo, kažeta 2. in 7. verz: v 2. verzu stoji cezura pred enklitiko "mu", v 7. verzu pa za to isto enklitiko.

V metrični shemi cezuro označimo z navpično črto: ―U―U│―U―U―U, v besedilu pa besedno zvezo "trohejski deseterec s cezuro" zapišemo kot T10(4+6). V slovenščini imajo cezuro le nekateri verzni vzorci, npr. nibelunški verz U―U―U―U│U―U―U― (J7+J6), aleksandrinec U―U―U―│U―U―U―(U), trohejski dvanajsterec ―U―U―U│―U―U―U. Tipični brezcezurni verz je npr. jambski enajsterec.

Verzologija
Muzikologija